MI-11 ou la variante peut représenter :

  ;
  ;
 MI11, section 11 des services de renseignements militaires britanniques ;
 Xiaomi Mi 11, un smartphone Android.